Como palacio de los Duques de Medinaceli se conoce a:
 Palacio de Medinaceli, en Aranjuez (Madrid, España).
 Palacio de los Duques de Medinaceli, en Cogolludo (Guadalajara, España).
 Palacio de los Duques de Medinaceli, en Montilla (Córdoba, España).
 Palacio de los Duques de Medinaceli, en Madrid (desaparecido, ubicado en el solar donde se encuentra el Hotel Palace).
 Palacio de los Duques de Medinaceli, o Palacio del Duque de Uceda, en Madrid, (desaparecido, ubicado en la plaza de Colón).
 Palacio de los Duques de Medinaceli, en Geldo (Castellón, España).
 Palacio de los Duques de Medinaceli, en Leganés (Madrid, España), actual centro psiquiátrico José Germain y Santa Isabel.